Bernardes ist der Familienname folgender Personen:

 André Bernardes Santos (* 1989), portugiesischer Fußballspieler
 António Botelho Homem Bernardes Pessoa (1749–1810), Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Artur da Silva Bernardes (1875–1955), brasilianischer Präsident
 Carlos Bernardes, brasilianischer Tennisschiedsrichter
 Carlos Alfredo Bernardes (1916–1977), brasilianischer Diplomat und kurzzeitig geschäftsführender Außenminister Brasiliens
 Diogo Bernardes (1530–1595), portugiesischer Lyriker
 Edmar Bernardes dos Santos (* 1960), brasilianischer Fußballspieler
 Rogério Bernardes (* 1964), portugiesischer Bobsportler
 Sérgio Bernardes (1919–2002), brasilianischer Architekt des 20. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Bernárdez